Хонигбергер — немецкая фамилия. Известные носители:
 Хонигбергер, Эрна (1894—1974) — немецкая скрипачка и музыкальный педагог.
 Хонигбергер, Эрнст (1885—1974) — немецкий художник.